Voltaire steht für:
 Voltaire (Métro Paris), eine Station der Pariser Métro
 Voltaire Foundation, eine literaturwissenschaftliche Stiftung an der University of Oxford
 Voltaire (Band), eine deutsche Indierock-Band aus Bonn
 Voltaire (Schiff, 1909), Schlachtschiff der französischen Marine (Danton-Klasse)
 Voltaire (Schiff, 1923), ein 1923 in Dienst gestelltes Passagierschiff

Voltaire ist der Name folgender Personen:
 Voltaire (eigentlich François Marie Arouet; 1694–1778), einer der einflussreichsten Autoren europäischer Aufklärung
 Voltaire (Musiker) (eigentlich Aurelio Voltaire Hernandez; * 1967), US-amerikanischen Musiker
 Jean Huber, auch genannt Jean Huber-Voltaire (1721–1786), Schweizer Zeichner, Kupferstecher und Maler
 Roland Meyer de Voltaire (* 1978), deutscher Sänger, Filmmusik-Komponist, Songwriter und Musikproduzent

Siehe auch:
 Cabaret Voltaire
 Cabaret Voltaire (Band)
 Club Voltaire
 Woltaer
 Verlag Edition Voltaire in Berlin und Frankfurt am Main